Lanata ist der Familienname folgender Personen:

 André Lanata (* 1961), französischer General
 Francesco Lanata (1940–2018), italienischer Diplomat
 Jorge Lanata (* 1960), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Luis-Felipe Lanata-Coudy (* 1895; † nach 1964), peruanischer Diplomat